von Ahlen ist der Name folgender Personen:
 Bertramus von Ahlen (Anfang 14. Jahrhundert), mystischer und scholastischer Schriftsteller
 Johann von Ahlen (14./15. Jahrhundert), Weihbischof in Köln
 Markus von Ahlen (* 1971), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer